Fatshe leno la rona () — державний гімн Ботсвани. Затверджений офіційно у 1966 році після проголошення незалежності. Слова і музику написав Кгалеманг Тумедіско Мотсете.

Текст гімну мовою сетсвана 
Fatshe leno la rona, 
Ke mpho ya Modimo,
Ke boswa jwa borraetsho;
A le nne ka kagiso.

Приспів:
Tsogang, tsogang! banna, tsogang!
Emang, basadi, emang, tlhagafalang!
Re kopaneleng go direla
Lefatshe la rona.

Ina lentle la tumo
La chaba ya Botswana,
Ka kutlwano le kagisano,
E bopagantswe mmogo.

Приспів

Див. також 
 Герб Ботсвани
 Прапор Ботсвани

Посилання 
 Гімн в MP3-форматі 
 / Гімн в MP3-форматі 

Національні символи Ботсвани
Ботсвана
Ботсвана
Музика Ботсвани